Der Kanton Dormans-Paysages de Champagne ist ein französischer Wahlkreis im Département Marne in der Region Grand Est. Er umfasst 70 Gemeinden aus den Arrondissements Épernay und Reims, sein Hauptort () ist Dormans.

Gemeinden 
Der Kanton besteht aus 70 Gemeinden mit insgesamt  Einwohnern (Stand: ) auf einer Gesamtfläche von  km²:

Veränderungen im Gemeindebestand seit 2016 
2023: 
 Fusion Binson-et-Orquigny, Reuil und Villers-sous-Châtillon → Cœur-de-la-Vallée

Dormanspaysagesdechampagne